Birth Control () — процесс регулирования рождаемости населения государственными органами власти.

 Birth Control — немецкая рок-группа
  — американский документальный фильм 1917 года.